Детска Евровизия 2020 (; ) е 18-ото ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители.

История 
Провежда се на 29 ноември 2020 г. в студио 5 на TVP във Варшава, Полша, след като Вики Габор спечели на родна земя през 2019 г. в Гливице, Полша, с песента „Superhero“ с 278 точки. Това е вторият път, в който Полша е домакин на детския песенен конкурс (след 2019 г.). Полският телевизионен оператор: Телевизия Полска (TVP) е отново натоварен с домакинството на детския песенен конкурс за втори пореден път. Шоуто се провежда в студио 5 на TVP във Варшава. Слоганът на тазгодишното издание на детския песенен конкурс е „#MoveTheWorld!“ (#ДвижиСвета!).

Победител става френската представителка Валентина с песента „J'imagine“ с 200 точки. Това е първа победа за Франция. На второ място, за втори пореден път е Казахстан със 152 точки, на трето място, отново за втори последователен път е Испания със 133 точки, а на четвърто място, също за втори път е Нидерландия със 132 точки. Страната-домакин Полша е на 9-о място с 90 точки. Дебютантът Германия остава на последното 12-о място с 66 точки.

Участници

Гласуване 

 ОГ – Онлайн гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки от журитата:

Разделени резултати

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Вижте също 
 Евровизия 2020

2020 година в Европа
2020
Музикални фестивали в Полша
Музика във Варшава